Daniel Reyes (ur. 1972) – kolumbijski bokser
 Daniel Reyes (ur. 1990) – nikaraguański piłkarz